Лас Агритас има више значења:

 Лас Агритас (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Агритас (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Агритас, Лас Аграс (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику